Az 1979-es európai Formula–2-es bajnokság volt a sorozat tizenharmadik szezonja.

Versenynaptár

Megjegyzés: A második és nyolcadik versenyen két futamot rendeztek.

Végeredmény

Formula–2-es szezonok
F